Arlette Bourcier-Mucchielli, née le  à Cholet (Maine-et-Loire), est une psychologue et professeur des universités honoraire française.

Biographie 
Elle étudie la psychologie à l'Université de Rennes, en même temps qu'elle se forme à la pratique de la thérapie d’enfants. Son DES s'intitule “De la dyslexie  et des troubles caractériels”, il est issu d'un travail réalisé auprès d’enfants de la DASS, caractériels intelligents, en tant qu’éducatrice et psychothérapeute en formation.

Elle soutient un doctorat de  à Rennes, avec une thèse intitulée La culpabilité dans ses rapports avec la psychogenèse de la conscience morale. Elle sera publiée en 1966 sous le titre La nouvelle conscience morale (aux éditions ESF). Elle soutient sa thèse d’État intitulée Les frontières entre éducation, rééducation et psychothérapie à l'université Paris X-Nanterre en 1978. Elle sera publiée en 1979 sous le titre Éducateur ou Thérapeute.

Elle est assistante à l’Université de Rennes en 1961 puis maître-assistante en 1964. En 1978 elle est nommée maître de conférences à l'école d'orthophonie de l'Université de Nice. En 1984, son poste est transféré à la faculté de lettres de Nice, où elle participe à la création de la section sciences de l'éducation et dirige le LABRATEC (laboratoire de recherches-action en techniques coopératives). Elle est nommée professeur des universités en 1993 et prend sa retraite en 1995.

Engagement associatif 
Elle est la présidente de l'association OUROS depuis 1996, organisme de formation du personnel confronté à la dyslexie.

Vie privée 
Elle se marie avec Roger Mucchielli en juin 1967 et a deux enfants, Laurent et Claire Vanina.

Publications et ouvrages 
 
 
 La dyslexie, maladie du siècle, en collaboration avec Roger Mucchielli, Paris, ESF, 1963,  2000. 
 Le traitement de la dyslexie, Paris, ESF 1966,  1992. 
 La nouvelle éducation morale, Paris, ESF, 1966,  éd .1969.
 
 
 
 L’Homme et ses potentialités, Hommage à Roger Mucchielli (en collaboration avec Alexandre Vexliard), Paris, ESF, 1983.
 Enseigner, coopérer, éduquer, Actes du Colloque de Nice, CRDP Nice, 1987.
 École et Société. Quelle réussite pour chacun, Actes du Colloque de Nice, CRDP Nice, 1989.
 Lire, S’affirmer, Exister, Actes du Colloque de Nice, CRDP Nice, 1992.
  Apprendre à coopérer. Repenser la formation, Paris, ESF, 1999.
 Prévention et Traitement des troubles scolaires de l’apprentissage, Paris, L’Harmattan, 2001.
 La prévention de la dyslexie, Paris, L’Harmattan, 2004.

Voir aussi

Liens externes 

 Site personnel d'Arlette Bourcier-Mucchielli.

Références 

Psychologue français
Naissance en novembre 1935
Naissance à Cholet
Page sans Infobox SHS souhaitée